Gamla Residenset eller Gamla länsresidenset kan syfta på:

 Gamla Residenset, Falun – ett tidigare landshövdingeresidens i Falun
 Gamla Residenset, Nyköping – landshövdingeresidens i Nyköping 1720-talet till 1761
 Gamla Residenset, Visby – en byggnad på Strandgatan 7, Kvarteret Residenset 6, Visby, landshövdingeresidens 1645–1711
 Gamla länsresidenset, Jönköping – landshövdingeresident i Jönköping 1825-1886